Paraszyno – wieś kaszubska w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Łęczyce
 Paraszyno – mała osada leśna kaszubska w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Łęczyce